Ужла — топоним:

 Ужла — посёлок в Вытегорском районе Вологодской области России.
 Ужла — река в Вологодской области, приток Ковжи.